CAD () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 2-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 2 225 амінокислот, а молекулярна маса — 242 984.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, гідролаз, лігаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як біосинтез піримідинів, поліморфізм, ацетиляція. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, іонами металів, іоном цинку, іоном магнію, іоном марганцю. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Трансферази
Гідролази
Лігази